The Lash (1916), een Amerikaanse film onder regie van James Young
The Lash (1930), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
The Lash (1934), een Britse film onder regie van Henry Edwards